Алекса́ндровка () — село,
Владимировский сельский совет,
Акимовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320380803. Население по переписи 2001 года составляло 379 человек .

Географическое положение 
Село Александровка находится на правом берегу реки Малый Утлюк,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположен пгт Акимовка,
ниже по течению на расстоянии в 5 км расположено село Юрьевка,
на противоположном берегу — село Владимировка.
Рядом проходит железная дорога, станция Акимовка в 2,5 км.

История 
 1862 — дата основания.

Известные люди 
 Буюклы Антон Ефимович (1915-1945) — Герой Советского Союза, родился в селе Александровка.

Примечания